Jökelmossor (Arctoa) är ett släkte av bladmossor. Enligt Catalogue of Life ingår Jökelmossor i familjen Dicranaceae, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen Rhabdoweisiaceae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Egentliga bladmossor